Крусеро де Сан Хосе има више значења:

 Крусеро де Сан Хосе, МАОПИ (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Крусеро де Сан Хосе (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику